Abe Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abe Creek (Green River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Abe Creek (Rogue River), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Abe Creek (Columbia River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Abe Lord Creek, Fluss im Bundesstaat New York